Сезон 2017/18 — 26-й сезон для московского «Локомотива» в высшем дивизионе Чемпионата России. По итогам сезона «Локомотив» в третий раз в своей истории стал чемпионом России.

Состав

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Пришли из аренды

Ушли в аренду 

Общие доходы/убытки:  € 3,55 млн.

Тренерский штаб

Основной состав 
  Юрий Сёмин — главный тренер
   Олег Пашинин — тренер
  Саркис Оганесян — тренер
  Дмитрий Лоськов — тренер
   Юрий Батуренко — тренер
  Заур Хапов — тренер вратарей
  Сергей Алексеев — тренер по физподготовке
  Сергей Хайкин — врач
  Никита Карлицкий — врач
  Сергей Сюмаков — врач
  Феликс Ледесма — физиотерапевт

Предсезонные и товарищеские матчи

Соревнования

Суперкубок России

Премьер-лига

Результаты матчей

Результаты по турам

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Кубок России

Лига Европы УЕФА

Групповой этап (группа F)

Турнирная таблица

Плей-офф

Статистика выступлений

Статистика сезона

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован в хронологическом порядке.

Общая статистика

Примечания

Ссылки 

2017/2018
Локомотив
Локомотив
2017/2018